Olchowiec bezeichnet Dörfer in Polen:
 Olchowiec (Czarna), ein Dorf der Gmina Czarna im Powiat Bieszczadzki der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Olchowiec (Dukla), ein Dorf der Gmina Dukla im Powiat Krośnieński der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Olchowiec (Drawsko Pomorskie), ein Dorf der Gmina Drawsko Pomorskie in der Woiwodschaft Westpommern
 Olchowiec (Obsza), ein Dorf der Gmina Obsza im Powiat Biłgorajski der Woiwodschaft Lublin
 Olchowiec (Wierzbica), ein Dorf der Gmina Wierzbica im Powiat Chełmski der Woiwodschaft Lublin
 Olchowiec (Żółkiewka), ein Dorf der Gmina Żółkiewka im Powiat Krasnostawski der Woiwodschaft Lublin